Austria:
 St. Nikolai – miejscowość w gminie Krems in Kärnten, w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau
 St. Nikolai im Sausal – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz

Zobacz też:
 St. Nikola
 Sankt Nikolai
 św. Mikołaj